Каљаја може бити:

 Призренски Град, средњовековна тврђава у Призрену
 Градиште (биначко), средњовековна тврђава недалеко од Подграђа код Гњилана
 Каљаја (Тенеш До), археолошки локалитет код Приштине
 Каљаја (Баловац), археолошки локалитет код Подујева